Exa peut désigner : 
 Exa Corporation, une entreprise proposant des solutions logicielles en mécanique des fluides dédiées aux études aérodynamiques, acoustiques et thermiques ;
 exa, un préfixe du Système international d'unités qui représente 10 ;
 EXA, un procédé d'accélération moderne pour X.Org (et spécialement de XRender) destiné à remplacer XAA.